Bobrov je priimek več oseb:
 Aleksander Fjodorovič Bobrov, sovjetski general
 Boris Dimitrijevič Bobrov, sovjetski general
 Fjodor Aleksandrovič Bobrov, sovjetski general
 Vsevolod Bobrov, sovjetski športnik